Abdon ist der Name folgender Personen:

 Abdon ben Hillel (13./12. Jh. v. Chr.), Person aus dem biblischen Buch der Richter
 Abdon († um 250 n. Chr.), persischer Märtyrer, siehe Abdon und Sennen

Abdon ist der Familienname folgender Personen:
 Bonifacio Abdon (1876–1944), philippinischer Geiger, Musikpädagoge, Komponist und Dirigent